Popel je priimek več oseb:
 Nikolaj Kirilovič Popel, sovjetski general
 Stepan Popel, ukrajinski šahovski mojster

Ruski priimki